«Рота Беверли-Хиллз» () — американский юмористический кинофильм, снятый в 1989 году  (.

Сюжет 
Филлис Нефлер () — богатая женщина, живущая в Беверли-Хиллз. Филлис стоит на грани развода со своим мужем Фредом (); чтобы доказать ему, что она ещё не утратила жажды к приключениям, женщина решает вступить в ряды девушек-скаутов Wilderness Girls, где состоит её дочь Ханна (). Вместе с ними Филлис отправляется в поход.

Главные действующие лица 
 Филлис Нефлер (Шелли Лонг) — жительница Беверли-Хиллз и новый лидер команды девушек-скаутов
 Фредди Нефлер (Крэйг Т. Нельсон) — муж Филлис и отец Ханны; предприниматель
 Ханна Нефлер (Дженни Льюис) — дочь Филлис и Фредди, состоящая в команде девушек-скаутов Wilderness Girls

Примечания

Ссылки 
 Рота Беверли-Хиллз на сайте IMDB 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года